Сан Франсиско Лачиголо има више значења:

 Општина Сан Франсиско Лачиголо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско Лачиголо (Сан Франсиско Лачиголо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику